Линия Второй авеню — название двух линий метро вдоль Второй авеню в Манхэттене, Нью-Йорк:

 Линия Второй авеню, Ай-ар-ти — эстакадная линия, демонтированная в 1942 году.
 Линия Второй авеню, Ай-эн-ди — строящаяся подземная линия, первый участок которой пущен в 2017 году.